Goehr ist der Familienname von:
 Alexander Goehr (* 1932), englischer Komponist
 Rudolf Goehr (1906–1981), deutsch-amerikanischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Walter Goehr (1903–1960), deutscher Dirigent und Komponist, Vater von Alexander Goehr

Siehe auch:
 Göhr
 Gör